L'expression « Water Spaniel » (« épagneul d'eau » en français) peut faire référence à plusieurs races de chiens d'eau :
 le chien d'eau américain, American Water Spaniel en anglais ;
 le chien d'eau irlandais, Irish Water Spaniel en anglais ;
 l', aujourd'hui  ;
 le Tweed Water Spaniel, aujourd'hui éteint.

Voir aussi